Samakov kan syfta på:

Bulgarien 

 Samokov (ort i Bulgarien), Oblast Sofija, Obsjtina Samokov,

Nordmakedonien 

 Samokov (ort i Makedonien), Opsjtina Makedonski Brod,